Shampoo – detergente per la pulizia dei capelli
 Shampoo – personaggio del manga Ranma ½
 Shampoo – film del 1975 di Hal Ashby
 Shampoo – gruppo musicale italiano "clone" dei Beatles
 Lo shampoo/La libertà – singolo del 1973 di Giorgio Gaber